Jens-Kristian Selvejer Sørensen est un footballeur danois, né le . Il mesure . Jens-Kristian Sørensen évolue depuis 2011 au Viborg FF, où il occupe le poste de défenseur.

Biographie 
Sørensen a grandi dans le petit village de Biersted. Il est connu pour sa force physique et de bonnes capacités de tête. Il devait faire sa première apparition première avec l'équipe espoirs du Danemark, lorsqu'il est appelé pour participer à la Milk Cup 2006 face Irlande du Nord, mais une blessure l'obligea à se retirer de l'équipe, ouvrant la voie son coéquipier de l'AaB Ålborg Lasse Nielsen.

Le , Sørensen a fait ses débuts avec l'équipe première de l'AaB Ålborg, face au FC Nordsjælland au Farum Park.

Sørensen a rejoint Viborg FF en .

Carrière

Palmarès 
 AaB Ålborg
 Champion du Danemark (1) : 2008

Références

Liens externes 

 

Footballeur danois
Joueur de l'Aalborg BK
Joueur du Viborg FF
Naissance en mars 1987
Naissance à Aalborg